Příjmení Vyhlídal nosí více významných osobností:

 Jan Vyhlídal (1861–1937) – český katolický kněz, beletrista, překladatel, národopisec a folklorista
 Oldřich Vyhlídal (1921–1989) – český básník a překladatel
 Zdeněk Vyhlídal – rozcestník